Terkel i knibe kan henvise til flere artikler:

 Terkel i knibe (album) - album fra 2001
 Terkel i knibe (film) - filmatisering fra 2004 af albummet af samme navn

 Andre
 Terkel – The Motherfårking Musical - Musical fra 2018 baseret på albummet og filmen